«Красное небо. Чёрный снег» — фильм режиссёра Валерия Огородникова по мотивам повести Василия Коньякова «Не прячьте скрипки в футляры».

Сюжет 
Маленький уральский город во время Великой Отечественной войны. Вахтеров, начальник лагеря для немецких военнопленных, без зазрения совести обогащается за счет средств, «сэкономленных» на их кормлении. У него сложные отношения с директором местного военного завода Зиновием Зальцманом, который требует выделять немцев на завод. В этом случае их кормят уже там, по рабочим нормам, что вполне устраивает пленных, но крайне не выгодно Вахтерову. Но отказать Зальцману он не может, потому что тот знает о его злоупотреблениях, видных невооружённым глазом. Чтобы как-то отделаться от Зиновия Яковлевича, Вахтеров пишет на него доносы, но и это не помогает.

Зато у Вахтерова хорошие отношения с бригадиром зальцмановского завода, ударником Фёдором Галимбиевским. У бригадира свой дополнительный источник дохода — он возглавляет местную банду, занимающуюся кражами. В этом деле ему помогает Сима Краева, весьма экзальтированная девушка, находящаяся в полном подчинении у брутально-мужественного Фёдора, но при этом безнадёжно влюблённая в одного из молодых рабочих, которые трудятся на заводе и одновременно проходят военную подготовку под началом капитана Геннадия Шатрова, контуженного в Испании.

И тут прибывает в город и устраивается работать на завод Лидия Салтанова, эвакуированная женщина с ребёнком. Бригадир Галимбиевский влюбляется в неё.

В ролях

Ссылки 
 «Красное небо. Чёрный снег» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Красное небо. Чёрный снег»

Фильмы Валерия Огородникова
Фильмы-драмы России
Фильмы России 2003 года
Экранизации повестей